Павлина — имя, которое носили некоторые святые:

 Павлина Римская — (†302/303), дева и мученица Римская, память 6 июня.
 Павлина (III век) — иная мученица Римская (см. Евсевий Римский), память 2 декабря.
 Павлина (31 декабря) — иная мученица Римская, похоронена в Риме, в катакомбах около Салариевой дороги — (см. Доната), память 31 декабря.
 Павлина (10 мая) — пострадавшая в Тарсе Киликийском, память 10 мая (ст. ст.). Упоминается у архиепископа Сергия (Спасского) в «Полном месяцеслове Востока» (Владимир, 1901), Т. 1., С. 663, 721 (Со ссылкой на Сирийский месяцеслов 411—412 гг.).

Литература 
 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
 Isacco Luongo Compendio Santa Paolina M.c.m., Grottaminarda(AV) giugno 2013, ISBN 9788895643496

Святые по алфавиту
Римские святые
Мученики